Jean-Baptiste Mougeot peut désigner :
 Jean-Baptiste Mougeot (1776-1858), un botaniste français ;
 Jean-Baptiste Mougeot (1818-1900), un homme politique français.